El nombre de IRESA puede referirse a:

 International Racing Engineering, fabricante de componentes de competición para automóviles con base en Lérida.
 Industrias Reunidas Españolas, fabricante de motores y microcoches basado en Madrid.